Osoby o tym nazwisku:
 Siergiej Trofimienko – radziecki dowódca wojskowy
 Władimir Trofimienko – radziecki lekkoatleta